La CSX Corporation () est une entreprise de réseau ferroviaire américaine fondée en 1980. CSX Transportation est la filiale de CSX Corporation.

Histoire 
Sa création remonte à la fusion entre « Seaboard Coast Line Industries » et « Chessie System ».

Réseau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 CSX Transportation

Liens externes 
 www.csx.com

Entreprise de transport ferroviaire ayant son siège aux États-Unis
Entreprise ayant son siège en Floride
Entreprise fondée en 1986
Jacksonville (Floride)